Das Abierto Mexicano Telcel 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 26. Februar 2011 in Acapulco stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Delray Beach die Delray Beach International Tennis Championships sowie in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships gespielt. Letztere zählten genau wie das Abierto Mexicano Telcel zur Kategorie ATP World Tour 500, während die Delray Beach International Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten.

Im Einzelfinale setzte sich der topgesetzte David Ferrer in drei Sätzen gegen Nicolás Almagro durch und verteidigte somit seinen letztjährigen Titel. Es war sein zweiter ATP-Turniersieg in diesem Jahr und der insgesamt elfte in seiner Karriere. Im Doppel waren Łukasz Kubot und Oliver Marach die Titelverteidiger, sie schieden jedoch in diesem Jahr schon im Viertelfinale aus. Im diesjährigen Finale gewannen Victor Hănescu und Horia Tecău gegen Marcelo Melo und Bruno Soares. Dies war ihr erster gemeinsamer ATP-Titel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.100.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.226.500 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 19. bis 20. Februar 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen vier Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 33 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Acapulco